WestLB AG — (от Westdeutsche Landesbank) — крупный европейский коммерческий банк со штаб-квартирой в Дюссельдорфе, Германия.

Банк был зарегистрирован 1 января 1969 года. По состоянию на 31 декабря 2008 совокупные активы группы WestLB составили € 288,1 млрд.

Банк осуществляет операции в одиннадцати странах Европы, шести странах Южной Америки, шести странах Азии, Австралии и Южной Африке, в том числе значительные инвестиционные банковские операции в Нью-Йорке, Лондоне, Люксембурге, Токио и Гонконге.

История 
WestLB являлся центральным учреждением для сберегательных банков в земле Северный Рейн-Вестфалия.

30 августа 2002 года WestLB был преобразован в акционерное общество (AG) и 19 июля 2005 его функции институциональной ответственности и гаранта для сберегательных банков было отменено, что позволило компании сосредоточиться на коммерческих операциях.

В феврале 2008 года в ходе мирового финансового кризиса, WestLB было выделено 5 млрд евро под гарантии Правительства земли Северный Рейн-Вестфалия и группы местных банков. Банк, как сообщается, понёс убытки от инвестиций в структурированные кредиты.

29 июня 2012 года на общем собрании акционеров банка «WestLB AG» принято решение об изменении названия банка на «Portigon AG».

Примечания

Ссылки 
 English WestLB AG Home Page
 German WestLB AG Home Page

Банки Германии